Sommersdorf (Landkreis Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Sommersdorf (am See), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Sommersdorf (Penkun), plaats in de gemeente Penkun,  Mecklenburg-Voor-Pommeren